

Geografia
 Dipartimento di Robles – dipartimento argentino nella provincia di Santiago del Estero
 Distretto di Daniel Alomía Robles – distretto peruviano nella provincia di Leoncio Prado
 La Paz Robles, a volte chiamato Los Robles La Paz o La Paz – comune della Colombia nel dipartimento di Cesar
 Paso Robles, propr. El Paso de Robles – centro abitato degli Stati Uniti d'America nella contea di San Luis Obispo, California

Persone
 Alfonso García Robles (1911-1991) – politico e diplomatico messicano
 Álvaro Gil-Robles (1944) – giurista e attivista spagnolo, figlio di José María Gil-Robles y Quiñones
 Álvaro Rubio Robles (1979) – ex calciatore spagnolo di ruolo difensore
 Andrés Robles (1994) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Ángela Ruiz Robles (1895-1975) – scrittrice e inventrice spagnola
 Armando Robles Godoy (1923-2010) – regista e sceneggiatore peruviano
 Carlos Robles (1992) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Daniel Alomía Robles (1871-1942) – compositore ed etnomusicologo peruviano
 Dayron Robles (1986) – ostacolista cubano
 Edgar Robles (1977) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Francisco Robles (1811-1893) – politico ecuadoriano
 Hansel Robles (1990) – giocatore di baseball dominicano
 Héctor Robles (1971) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Jaime Robles Céspedes (1978) – calciatore boliviano, di ruolo centrocampista
 Jairo Jiménez Robles (1993) – calciatore panamense, di ruolo centrocampista
 Javier Sebastián Robles (1985) – calciatore argentino
 Joel Robles(1990) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 José Daniel Falla Robles (1956-2021) – vescovo cattolico colombiano
 José Francisco Robles Ortega (1949) – cardinale e arcivescovo cattolico messicano
 José Lázaro Robles, detto Pinga (1924-1996) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980) – politico spagnolo
 José María Gil-Robles (1935) – politico spagnolo, presidente del Parlamento europeo dal 1997 al 1999
 José María Robles Hurtado (1888-1927) – presbitero messicano
 Juan Álvaro José Gaxiola Robles (1937-2003) – tuffatore messicano
 Juan Jesús Gutiérrez Robles, noto come Juanito (1980) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Kenti Robles (1991) – calciatrice messicana, di ruolo difensore o centrocampista
 Luis Enrique Robles (1986) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Luis Robles (1984) – calciatore statunitense, di ruolo portiere
 Luis Robles Díaz (1938-2007) – arcivescovo cattolico messicano
 Manuel Robles Pezuela (1817-1862) – politico e militare messicano
 Margarita Robles, propr. María Margarita Robles Fernández (1956) – giudice e politica spagnola
 Matilde Téllez Robles, in religione Matilde del Sacro Cuore (1841-1902) – religiosa spagnola, beata della Chiesa cattolica
 Pedro Robles (1977) – ex cestista spagnolo
 Rafael González Robles, detto Rafa (1970) – ex calciatore spagnolo
 Ramón Ibarra Robles (1958) – attore spagnolo
 Rodolfo Damián Cota Robles (1987) – calciatore messicano, di ruolo portiere
 Rodrigo Chaves Robles (1961) – politico ed economista costaricano
 Sarah Robles (1988) – sollevatrice statunitense
 Stheven Robles (1995) – calciatore guatemalteco
 Víctor Robles (1997) – giocatore di baseball dominicano
 Yunieska Robles (1993) – pallavolista cubana